Mapleton (Dakota del Nord)
 Mapleton (Illinois)
 Mapleton (Iowa)
 Mapleton (Kansas)
 Mapleton (Maine)
 Mapleton (Minnesota)
 Mapleton (Pennsilvània)
 Mapleton (Utah)